Stranglers in the Night — одиннадцатый студийный альбом британской рок-группы The Stranglers, вышедший в 1992 году на лейбле Psycho Records и ставший первым релизом второго состава (Mk.2) — с вокалистом Полом Робертсом и гитаристом Джоном Эллисом.

Об альбоме 
Здесь The Stranglers сделали попытку вернуться к раннему, «сырому», в меньшей степени студийно обработанному звучанию, без духовых инструментов. В американскую версию альбома были включены три бонус-трека: «Coffee Shop», «Vicious Circles» и «So Uncool», би-сайды британских синглов.

Альбом поднялся до #33 в UK Albums Chart. Сингл из него «Heaven And Hell» достиг лишь #46, за ним последовал «Sugar Bullets», который в хит-парад не вошёл вообще.

Список композиций 
 «Time to Die»
 «Sugar Bullets»
 «Heaven or Hell»
 «Laughing at the Rain»
 «This Town»
 «Brainbox»
 «Southern Mountains»
 «Gain Entry to Your Soul»
 «Grand Canyon»
 «Wet Afternoon»
 «Never See»
 «Leave It to the Dogs»

Примечания 

Альбомы The Stranglers
Альбомы 1992 года